Ice Bro. (ook bekend als Ice Bros. of Ice Brother) is een personage rond de Mario-reeks.

Karakteromschrijving
Ice Bro is een Hammer Bro. en het tegenovergestelde van Fire Bro. Hij is een vijand van Mario die ijsbalen (Iceballs) naar hem toewerpt. Mario bevriest dan in een blok maar is na een paar seconden alweer normaal. Ice Bro kan ook misgooien, dan komt soms een vijand in een ijsblok. Ice Bro maakte zijn debuut in New Super Mario Bros. Wii, en kwam daarna ook nog voor in Paper Mario: Sticker Star en New Super Mario Bros. U.

Personage uit Mario-spel